Des Barres ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf des Barres (1814–1873), preußischer Generalmajor
 Everard des Barres († 1176), Großmeister des Templerordens
 Jean II. des Barres († 1324),  Marschall von Frankreich
 Michael Des Barres (* 1948), englischer Schauspieler und Sänger
 Pamela Des Barres (* 1948), US-amerikanische Autorin und ehemaliges Groupie

Siehe auch:
 Debarre
 Barres